Sangar (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Sangar (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)
 Sangar (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan

Sangar ist außerdem:
 die altägyptische Bezeichnung für Babylonien
 Meerenge von Sangar, veraltete Bezeichnung für die Tsugaru-Straße